Ла́ппо-Даниле́вский — составная фамилия; имеет женскую форму Лаппо-Данилевская.
 Лаппо-Данилевский, Александр Сергеевич (1863—1919) — русский историк, отец И. А. Лаппо-Данилевского.
 Лаппо-Данилевский, Иван Александрович (1896—1931) — советский математик, член корреспондент АН СССР.
 Лаппо-Данилевский, Константин Юрьевич (род. 1962) — советский и российский литературовед.
  Лаппо-Данилевская 
 Лаппо-Данилевская, Надежда Александровна (в девичестве Люткевич; 1874—1951) — русская писательница, участница Русского апостолата.